Niederlichtenau, Nieder Lichtenau oder Nieder-Lichtenau bezeichnet:

 Niederlichtenau (Lichtenau), Ortsteil der Gemeinde Lichtenau, Landkreis Mittelsachsen, Sachsen
 Niederlichtenau (Pulsnitz), Ortslage in Oberlichtenau, Stadt Pulsnitz, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Nieder Lichtenau bei Lauban, siehe: Zaręba, Landgemeinde Siekierczyn, Powiat Lubański, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

Siehe auch:
 Lichtenau
 Oberlichtenau